Мармолехо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 178 км². Население — 7485 человек (на 2010 год). Расстояние — 63 км до административного центра провинции.

На территории муниципалитета находятся такие населённые пункты: (данные о населении за 2010 год)
 Мармолехо: 7430 человек
 Побладо-Сан-Хулиан: 55 человек

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Marmolejo
 Parroquia de Marmolejo
 El deporte en Marmolejo 
 Instituto de Estadística de Andalucia: Marmolejo
 La guía de Marmolejo en Internet

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна